Die Glocke vom Ettersberg ist das Mitteilungsblatt der Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora/ Freundeskreis e.V. Sie erscheint quartalsmäßig in Frankfurt/Main und wird gegen Spende abgegeben.
Die Zeitschrift wurde 1958 von den deutschen überlebenden Häftlingen des KZ Buchenwald Otto Roth, Rudi Gottschalk und Ludwig Wolf gegründet. Sie erscheint ohne Unterbrechung mittlerweile (2021) im 62. Jahrgang und mit über 240 Ausgaben. Sie ist benannt nach der Buchenwald-Glocke.

Die Zeitschrift versteht sich in der Tradition des „Schwurs von Buchenwald“ der Häftlinge des Lagers vom 19. April 1945. Sie beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit allen geschichtspolitischen Fragen rund um die KZ-Gedenkstätte Buchenwald.

Herausgeber der „Glocke vom Ettersberg“ waren bzw. sind:
Rudi Gottschalk, (1958 – 1977)
Ludwig Wolf (1977 – 1981)
Charlotte Wolf (1981 – 1990)
Willy Schmidt (1991 – 2003)
Ulrich Schneider (2003 – heute)

Die Zeitschrift finanziert sich ausschließlich durch Spenden ihrer Leserinnen und Leser sowie durch Vermächtnisse von ehemaligen Häftlingen des KZ Buchenwald.

Antifaschistisches Medium
Informationsmedium zum Rechtsextremismus
Politische Zeitschrift (Deutschland)
Deutschsprachige Vierteljahreszeitschrift
Ersterscheinung 1958
Zeitschrift (Frankfurt am Main)